James Dawkins ist der Name folgender Personen:

* James Dawkins (Altertumsforscher) (1722–1757), britischer Altertumsforscher und Politiker
 James Dawkins (Politiker, 1760) (1760–1843), britischer Politiker
 James Baird Dawkins (1820–1883), amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:

 Jimmy Dawkins (James Henry Dawkins; 1936–2013), amerikanischer Bluesgitarrist